Funny Games – film austriaco del 1997 diretto da Michael Haneke.
Funny Games – remake statunitense 2007 dell'omonimo film del 1997, nuovamente diretto da Michael Haneke.